Królowie i książęta z dynastii Arpadów:
 Andrzej I (ok. 1015–1060/61) – król Węgier (1047–1060)
 Andrzej II (1176–1235) – król Węgier i Chorwacji (1205–1235), król halicko-włodzimierski (1206–1235)
 Andrzej III (1265/70–1301) – król Węgier i Chorwacji (1290–1301)
 Andrzej węgierski (1268–1278) – książę Slawonii i Chorwacji

Inni:
 Andrzej Węgierski (1600–1649) – polski historyk